Babuna – rzeka w Macedonii Północnej 
 Babuna – pasmo górskie w środkowej Macedonii Północnej